Charles Camichel (1871-1966), physicien français.
 Werner Camichel (1945-2006), sportif suisse (bobeur).
 Corsin Camichel (1981-), joueur suisse de hockey sur glace, fils de Werner Camichel.
 Duri Camichel (1982-2015), joueur suisse de hockey sur glace, fils de Werner, et frère de Corsin.

Homonymie de patronyme